Тит Секстий Корнелий Африкан () — римский политический деятель начала II века.

Его отцом был консул 94 года Тит Секстий Магий Латеран. В 112 году Африкан занимал должность ординарного консула вместе с императором Траяном. Его сыном был консул 154 года Тит Секстий Латеран.

Литература 
 Der Neue Pauly, Stuttgart 1999, T. 11, c. 492.